

Sports 

Il existe plusieurs épreuves ayant porté ou portant cette dénomination :
 le Grand Prix de Plouay, ancienne appellation de la Bretagne Classic jusqu'en 2015.
 le Grand Prix de Plouay féminin, épreuve féminine créée en 1999 et devenu la Classic Lorient Agglomération en 2022.
 le Grand Prix de Plouay (1.2), nouvelle appellation depuis 2023 du Grand Prix de Plouay Amateurs, créé en 2002.

Homonymie de titre